Kees Akerboom sr. (n. 1952), cestista olandese
 Kees Akerboom jr. (n. 1983), figlio del precedente, cestista olandese